Friedenszeitung ist der Titel oder Titel-Bestandteil zahlreicher Zeitungen und Zeitschriften, darunter

 Königlich-Preußische Staats-, Kriegs- und Friedens-Zeitung, 1776 bis 1850 Königsberg bei Hartung erschienen
 Friedenszeitung (Wien), ab 1849 in Wien erschienenes Blatt